Шатерников — фамилия; имеет женскую форму Шатерникова.

 Шатерников, Валерий Андреевич (1930—1986) — советский физиолог, член-корреспондент АМН СССР (1980), директор Института питания АМН СССР.
 Шатерников, Михаил Николаевич (1870‒1939) — советский физиолог, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Шатерников, Николай Иванович (1871—1940) — русский советский переводчик античных авторов. Шатерникова 
 Шатерникова, Нина Яковлевна (1902—1982) — советская актриса театра и кино.

 См. также 
 Шатерники